Ласково — название населённых пунктов в России:

 Ласково — село в Рязанском районе Рязанской области, родина святой Февронии.
 Ласково — деревня в Старожиловском районе Рязанской области.
 Ласково — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.

См. также 
 Ласковое